BTW steht für:
 Bundestagswahl
 Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft
  ( für übrigens oder nebenbei), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)
 British Traditional Witchcraft, siehe Wicca
Britisch Traditionelles Wicca
 Behindertentransportkraftwagen
 BTW (Tagung) Datenbanksysteme für Business, Technologie und Web
 Belasting op (over) de Toegevoegde Waarde (BTW),  für Umsatzsteuer, in Südafrika, den Niederlanden und Belgien
 Batu Licin Airport (IATA-Code), Flughafen von Batu Licin, Kalimantan Selatan, Indonesien

btw steht für:
 Butuanon (ISO-639-3-Code), Visayassprache auf den Philippinen

Siehe auch:

Abkürzung